Livadiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Livadeiá, prefekturhuvudort, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Livadiá (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar